Leonie ist ein weiblicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 

Beim Namen Leonie handelt es sich um eine deutsche und niederländische feminine Variante von Leonius.

Verbreitung 
In den Niederlanden war der Name Leonie vor allem von Mitte der 1970er bis Anfang der 1990er Jahre beliebt. Mittlerweile wird er nur noch selten vergeben.

In Québec zählt der Name seit 2004 zu den 100 beliebtesten Mädchennamen und gewann seitdem an Popularität. Im Jahr 2021 belegte er Rang 24 der Hitliste.

In der Schweiz hat sich Leonie unter den beliebtesten Mädchennamen etabliert. Im Jahr 2021 belegte der Name Rang 22 der Hitliste.

In Österreich stieg der Name in den frühen 2000er Jahren steil in den Vornamenscharts auf. In 2005 und 2008 stand Leonie an der Spitze der Hitliste. Mittlerweile wird der Name seltener vergeben, gehört jedoch nach wie vor zu den 20 meistgewählten Mädchennamen. Im Jahr 2021 belebte er Rang 14 der Histliste.

In Deutschland tauchte der Name Leonie Anfang der 1980er Jahre erstmals in den Vornamenhitparaden auf. Von 2001 bis 2013 zählte Leonie stets zu den zehn meistvergebenen Mädchennamen. Im Jahr 2005 stand der Name an der Spitze der Hitliste. Insbesondere in den 2010er Jahren sank die Popularität des Namens, jedoch zählt er immer noch zu den beliebtesten Mädchennamen. Im Jahr 2021 belegte der Name Rang 14 der Vornamenscharts.

In Frankreich ist der Name vor allem in seiner Variante Léonie verbreitet. Er gehörte bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu den beliebtesten Mädchennamen, jedoch sank seine Popularität zur Mitte des Jahrhunderts. In den 1950er und 1960er Jahren wurde er nur sehr selten vergeben. In den 1980er Jahren gewann Léonie erneut an Beliebtheit. Im Jahr 2002 trat er erneut in die Hitliste der 100 meistgewählten Mädchennamen ein. Zuletzt belegte er Rang 24 (Stand 2021).

Varianten 
Die französische Form des Namens lautet Léonie, die lateinische Variante ist Leonia.

Die männliche Namensvariante lautet Leonius.

Namensträgerinnen 

 Leonie Aviat (1844–1914), französische Ordensschwester
 Leonie Antonia Beck (* 1997), deutsche Schwimmerin
 Leonie Benesch (* 1991), deutsche Schauspielerin
 Leonie Brandis (* 1977), deutsche Schauspielerin
 Léonie-Claire Breinersdorfer (* 1976), deutsche Drehbuchautorin und Anwältin
 Leonie Bremer (* 1997), deutsche Klimaschutzaktivistin
 Leonie Brill (* 1997), deutsche Schauspielerin
 Leonie Burger (* 1997), deutsche Sängerin
 Leonie Dubuc (* 1989), deutsche Schauspielerin
 Léonie Ferran (* 1990), französische Skibergsteigerin
 Léonie Geisendorf (1914–2016), schwedische Architektin
 Leonie Hanne (* 1988), deutsche Influencerin
 Leonie von Hase (* 1985), deutsch-namibische Schönheitskönigin
 Leonie Küng (* 2000), Schweizer Tennisspielerin
 Leonie Landa (* 1994), deutsche Schauspielerin
 Leonie Maier (* 1992), deutsche Sportlerin
 Leonie Mann (1916–1986), deutsche Autorin und Übersetzerin  aus der Literatenfamilie Mann
 Leonie Meyerhof (1858/1860–1933), deutsche Schriftstellerin und Frauenrechtlerin
 Leonie Ossowski (1925–2019), deutsche Schriftstellerin
 Leonie Pankratz (* 1990), deutsche Fußballspielerin
 Leonie von Rüxleben (1920–2005), deutsche Kunstsammlerin
 Leonie Rysanek (1926–1998), österreichische Opernsängerin
 Leonie Saint (* 1986), deutsche Erotikdarstellerin
 Leonie Adele Spitzer (1891–1940), österreichische Schriftstellerin und Lehrerin
 Leonie Stein (* 1948), Schweizer Theaterregisseurin und Hochschullehrerin
 Leonie Swann (* 1975), deutsche Krimiautorin
 Leonie Taliansky (1875–1942), österreichische Theater- und Stummfilmschauspielerin
 Leonie Tepe (* 1995), deutsche Schauspielerin
 Léonie Thelen (* 1959), deutsche Schauspielerin
 Leonie Wesselow (* 1998), deutsche Schauspielerin
 Leonie Wild (1908–2005), deutsche Unternehmerin und Mäzenin

Siehe auch 
 Eisenerzbergwerk Leonie
 Léonie-Inseln und Léonie-Insel
 Leo (Vorname), Leon (Vorname) und Leona (Name)

Weblinks

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname
Deutscher Personenname
Niederländischer Personenname